Galena, bolgár énekes
 Amerikai Egyesült Államok
 Galena (Alaszka)
 Galena (Dél-Dakota)
 Galena (Illinois)
 Galena (Indiana)
 Galena (Kansas)
 Galena (Maryland)
 Galena (Missouri)
 Galena (Lander megye, Nevada)
 Galena (Washoe megye, Nevada)
 Galena (Ohio)
 Galena (Oregon)
 Galena (Washington)